The Curse of Gold – cortometraggio del 1908 prodotto dalla S. Lubin
The Curse of Gold – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company